Księży Dwór ist ein polnischer Ortsname:
 Księży Dwór (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Niederhof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Księży Dwór (Srokowo) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Fürstenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen